Fausto Ricci – cantante
 Fausto Ricci – motociclista